Emily Alatalo, actrice canadienne ;
 Mika Alatalo (né en 1971), joueur finlandais de hockey sur glace ;
  (né en 1951), musicien et homme politique finlandais ;
  (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Toimi Alatalo (1929-2014), fondeur finlandais.

Patronyme finnois